Antria ist die Bezeichnung für zwei verschiedene Ortschaften (, wörtlich "Fraktion") in Italien. 
 Antria, Ortschaft in Arezzo, Region Toskana, Italien
 Antria, Ortschaft in Perugia, Region Umbrien, Italien